Бужинський — прізвище; жіноча форма прізвища — Бужинська.

 Гавриїл Бужинський (1680—1731) — український релігійний діяч, письменник, філософ, богослов, освітний діяч, видавець.
 Бужинський Михайло Михайлович (1879—1937) — український історик, архівіст, археограф, краєзнавець, літературознавець.
 Бужинський Володимир Мар'янович — польський і український вчений, професор Львівського політехнічного інституту.

Бужинська 
 Бужинська Катерина Володимирівна (*1979) — українська співачка.